Rosjanie
 Siergiej Martynow (zapasy)
 Siergiej Martynow (aktor)
 Białorusini
 Siarhiej Martynau – dyplomata
 Siarhiej Martynau (strzelectwo)